О́льга Кузнецо́ва:
* 
 Кузнецова, Ольга Владимировна (род. 1972) — экономист и экономико-географ.
 Кузнецова, Ольга Вячеславовна (род. 1977) — российская футболистка.
 Кузнецова, Ольга Геннадьевна (род. 1968) — российская спортсменка (стрельба из пневматического пистолета).